Игры плей-офф ВНБА сезона 2009 проходили с 16 сентября по 9 октября 2009 года. В плей-офф турнира по итогам регулярного первенства вышли по четыре лучших клуба из каждой конференции. Полуфиналы и финалы конференций проводились до двух побед, а решающая серия — до трёх. Чемпионом, во второй раз в своей истории, стала команда «Финикс Меркури», которая со счётом 3:2 переиграла команду «Индиана Фивер». «Финикс» трижды выходил в финал ВНБА и дважды становился триумфатором первенства, «Индиана» в свою очередь впервые добралась до решающей стадии плей-офф. Самым ценным игроком финала стала Дайана Таурази, которая впервые завоевала этот почётный трофей.

Сетка

Результаты

Полуфиналы Восточной конференции

Атланта — Детройт — 0-2

Индиана — Вашингтон — 2-0

Полуфиналы Западной конференции

Сиэтл — Лос-Анджелес — 1-2

Финикс — Сан-Антонио — 2-1

Финалы конференций

Индиана — Детройт — 2-1

Финикс — Лос-Анджелес — 2-1

Финал

Финикс — Индиана — 3-2

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2009
Плей-офф ВНБА